

Pessoas
Hugh Nibley - um estudioso, membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Localdiades
Nibley (Utah) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Utah

Desambiguações de sobrenomes